François Martineau des Chesnez (1791-1870) : général et homme politique français;
 Henri Martineau des Chesnez (1816-1904) : contre-amiral français ;
 Émile Philippe Martineau des Chenez (1819-1888), général français.